Жоффруа II (; умер в ) — граф Мортань и сеньор де Ножан в 1080—1090 годах, первый граф Перша с 1090 года. Сын Ротру II — графа де Мортань, виконта де Шатоден, сеньора де Ножан, и его жены Адель де Беллем.

Биография

Правление 
Впервые упоминается в 1060 году в хартии своего отца вместе с братьями Гуго, Ротру и Фулькуа.

Участвовал в нормандском завоевании Англии, в том числе, в битве при Гастингсе, за что получил от Вильгельма Завоевателя английские земли.

В 1080 году наследовал отцу в его першских владениях (Монтань-о-Перш и Ножан-ле-Ротру). Его младший брат получил виконтство Шатоден, третий брат благодаря женитьбе приобрел сеньорию Монфор-ле-Ротру.

Трое братьев напали на владения сеньора Беллем и Алансон Роберта II и разграбили их.

В 1090 году Жоффруа II принял титул графа дю Перш, считая себя более значимым, чем сеньоры дю Перш-Гуэ.

В конце жизни стал очень благочестивым и основал в Перше первые лепрозории.

Умер в середине октября 1100 года (возможно - после возвращения из крестового похода), похоронен в Ножан-ле-Ротру.

Семья 
Жоффруа II был женат на Беатрис де Мондидье, дочери Хильдуина IV, графа Руси, сеньора Мондидье и Рамрю, и его жены Алисы (Аделаиды) де Руси. Дети:
 Ротру III (ум. 1144), граф Перша
 Маргарита, муж — Генрих де Бомон, 1-й граф Уорик
 Жюлиана или Жюльетта, муж — Жильбер, сеньор де л’Эгль
 Матильда, 1-й муж — Раймон I, виконт де Тюренн, 2-й муж — Ги IV де Латур.
 не известная по имени дочь

Примечания

Ссылки 
 Foundation for Medieval Genealogy : comtes du Perche
 France Balade :
 Les vicomtes de Châteaudun
 Comtes du Perche

графы дю Перш
Правители Европы XI века
Участники Нормандского завоевания Англии